Dorian Hunter steht für:

 Dorian Hunter, Held in der Serie Dämonenkiller
 Dorian Hunter (Hörspielserie), Hörspielserie (ab 2008)
 Dorian Hunter, Buchserie (ab 1999), siehe Dämonenkiller #DämonKiller Classic / Dorian Hunter
 Dorian Hunter, Heftromanserie (ab 2018), siehe Dämonenkiller #Dorian Hunter (Bastei-Verlag)